Сан Хосе дел Фавор има више значења:

 Сан Хосе дел Фавор (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Фавор (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику